Буковани могу бити:

 Буковани (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Буковани (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Буковани (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Буковани (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Буковани (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република